Künzi oder Küenzi ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Künzi (* 1973), Schweizer Bankmanager
 Adrian Künzi, Schweizer Skispringer
 Gottfried Künzi (1864–1930), Schweizer Mosaikkünstler
 Hans Künzi (1924–2004), Schweizer Mathematiker und Politiker (FDP)
 Niklaus Künzi (1936–2022), Schweizer Agrarwissenschaftler
 Sandra Künzi (* 1969), schweizerische Autorin, Musikerin und "Spoken Word"-Performerin
 Werner Küenzi (1921–1997), Schweizer Architekt